Diana Ross Sings Songs from The Wiz — двадцать четвёртый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 2015 году на лейбле Motown. На альбоме содержатся песни в исполнении Росс из музыкального фильма «Виз», который вышел в 1978 году, сам альбом должен был выйти еще в 1979 году, однако из-за провала фильма релиз пластинки был отменён.

Специально для нового издания певица записала новые версии песен «Be a Lion» и «Home», также в альбом вошла ранее неизданная песня «Wonder, Wonder Why». Песня «Home» ранее уже издавалась на сборнике песен лейбла Motown в 2001 году, а песня «Ease on Down The Road» была выпущена как сингл в 1978 году совместно с Майклом Джексоном, остальные версии песен в исполнении Дайаны оставались неизданными до 2015 года.

Альбом был выпущен в преддверии телевизионной премьеры новой версии мюзикла «Виз».

Все песни были написаны Чарли Смоллзом, за исключением «Is This What Feeling Gets?», авторами которой стали Куинси Джонс, Ник Эшфорд и Валери Симпсон, и «A Brand New Day», автором которой стал Лютер Вандросс.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records